Tramway Light & Power Co. — uma empresa de capital inglesa de geração, distribuição de energia elétrica e transporte público por bondes.
  São Paulo Tramway, Light and Power Company — Empresa de capital canadense que atuou em São Paulo,  Brasil em atividades de geração, distribuição de energia elétrica e transporte público por bondes. Fundada em 7 de abril de 1899.
 Ceará Tramway, Light & Power Co. — ompanhia de eletricidade de capital britânico que explorou uma concessão de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e serviços de bondes e ônibus elétricos na cidade de Fortaleza, Ceará. Fundada em 1911.
 Pernambuco Tramways & Power Company Limited — Empresa inglesa que tinha a finalidade de instalar e operar linhas de bondes elétricos no Recife, Pernambuco. Fundada em 24 de janeiro de 1913.
 Rio de Janeiro Tramway Light and Power — Empresa de capital britânico, fundada no estado do Rio de Janeiro

Clubes de futebol 
 Tramways Sport Club — Clube de futebol do Ceará, fundado em 7 de setembro de 1933 — (atualmente extinto)
 Tramways Sport Club — Clube de futebol da capital de Pernambuco, Recife. Fundado em 23 de abril de 1934 — (atualmente extinto)

Desambiguações de clubes
Desambiguações de topônimos